Kuzmanović ou Kuzmanovic est un patronyme porté notamment par :

 Georges Kuzmanovic (1973-), né Djorjde Kuzmanovic, homme politique français ;
 Rajko Kuzmanović (1931-), homme politique serbe ;
 Vladimir Kuzmanović (1971-), joueur serbo-monténégrin de basket-ball ;
 Zdravko Kuzmanović (1987-), footballeur serbo-suisse.

Patronyme serbe